Mercer kan syfta på:

 Mercer (efternamn) – ett engelskt och skotskt efternamn och personer med namnet
 Mercer (bilmärke) – ett amerikanskt billmärke 1909–1925
Mercer (företag) – ett amerikanskt konsultföretag inom management consulting

Geografi

USA 

 Mercer, Maine, ort, Somerset County, 
 Mercer, Missouri, ort, Mercer County 
 Mercer, Pennsylvania, countyhuvudort,  Mercer County, 
 Mercer, Wisconsin, ort, Iron County,

Se även 
 Mercer County – flera administrativa enheter i USA:

Se även 
 Mercier